AKK et akk sont des sigles et un acronyme qui peuvent faire référence à :

Code 
  ;

Personnalité 
 AKK, acronyme de Annegret Kramp-Karrenbauer, femme politique allemande.

Langues 
 akk, le code ISO 639-2 de l'akkadien ;
 certaines langues dérivées de l'akkadien et ne disposant pas d'un code ISO 639-2 dédié, tel l'assyrien.